

Населені пункти та їхні частини

 Ґурна-Весь — село в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґурна-Весь — село в гміні Блоне Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Ґурна-Весь — частина міста Ниса в Ниському повіті Опольського воєводства
 Ґурна-Весь — частина міста Бельсько-Бяла в Сілезькому воєводстві
 Ґурна-Весь — частина села Мислібуж у гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ґурна-Весь — частина села Ясенна в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґурна-Весь — частина села Полянка-Велика в гміні Полянка-Велька Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Ґурна-Весь — частина села Ґлембовиці в гміні Осек Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Ґурна-Весь — частина села Пшидониця в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґурна-Весь — частина села Пястув у гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ґурна-Весь — частина села Маломежиці в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ґурна-Весь — частина села Лаґушув у гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Ґурна-Весь — частина села Мшадля-Стара в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Ґурна-Весь — частина села Корчина в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурна-Весь — частина села Лісківка (Ляскувка) в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурна-Весь — частина села Зборовське в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Ґурна-Весь — частина села Кози в гміні Кози Бельського повіту Сілезького воєводства
 Ґурна-Весь — частина села Пісажовіце в гміні Вілямовіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Ґурна-Весь — частина села Бронковиці в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурна-Весь — частина села Бебельно-Весь у гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурна-Весь — осада в гміні Команча Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки